Pere Ros i Vilanova, intèrpret de viola de gamba
 Pere de Ros i Moner, jutge i fiscal perpinyanenc
 Pere Ros i Salart, directiu del sector pesquer català
 Pere Ros i Tort, mestre d'obres de Martorell